Ken Smith est un nom peut se référer à :
  (1927-2018), footballeur britannique ;
 Ken Smith (1930-1999), joueur américain d'échecs ;
  (1932-2011), footballeur britannique ;
 Ken Smith (1941-), pilote automobile néo-zélandais ;
  (1958-), joueur américain de baseball ;
 Kenny Smith (1965-), joueur américain de basketball.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de personnes